BGV peut faire référence à :
  ;
 bateau à grande vitesse, une autre dénomination du navire à grande vitesse ;
 Bretagne Grande Vitesse, autre concept concernant la Ligne à Grande Vitesse Le Mans-Rennes pour les TGV après 2014 et les aménagements entre Rennes et Quimper et Brest (amélioration globale des temps de parcours et de la sécurité ferroviaire) pour tous les trains circulant dans la région.